Орел — позатаксономічна група великих хижих птахів родини яструбових, що переважно мешкають в Євразії та Африці. Включає представників роду Орел (Aquila), що нараховує 10 сучасних видів (орел-могильник, орел степовий, орел австралійський та інші); та інших родів, наприклад, орел-карлик, орел Хааста, орел філіпінський тощо.
 Орел — геральдичний символ.
 Орел — американська історична мелодрама режисера Кларенса Брауна 1925 року.

Персоналії 

 Орел Анатолій Костянтинович (1943) — український державний діяч, дипломат.
 Орел Андрій Вікторович (1981) — український музикант.
 Орел Артем Софронович (1897—1972) — український мовознавець, видавець, перекладач, журналіст і поліграфіст.
 Орел Гліб Львович (1939) — український хірург, кандидат медичних наук, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
 Орел Сергій Степанович (1952—2017) — композитор та засновник оркестру народної музики «Аркан». Заслужений артист України.
 Орел Сергій Юрійович — директор Петриківського центру первинної медико-санітарної допомоги, заслужений лікар України.
 Орел Степан Федорович (1913—1945) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу (1945).
 Орел Юрій Глібович — доктор медичних наук, професор.

Топоніми

Орел — село, Одеська область, Роздільнянський район (до 17.07.2020 — Великомихайлівський район).
 Орел — гора в Автономній Республіці Крим.

Орел — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область.

Орел — річка в Удмуртії, ліва притока річки Лип.
 Орел — місто, обласний центр.
 Орел — селище, Ібресинський район, Чувашія.
 Орел — селище, Ребріхинський район, Алтайський край.
 Орел — вузлова залізнична станція Московської залізниці.

Астрономія 
 Орел — екваторіальне сузір'я.
 Туманність Орла — розсіяне зоряне скупчення в сузір'ї Змії.

Див. також 
 Орел степовий (значення)
 Орел і решка
 Орел Дев'ятого легіону

Примітки